Liste over Statsejede virksomheder i Danmark

Den danske stat ejer af forskellige årsager helt eller delvist et antal selskaber. Per 27. januar 2021 drejede det sig om 30 selskaber – 17 aktieselskaber, 10 selvstændige offentlige virksomheder mv., samt 3 interessentskaber. Hermed følger en liste over disse.

Kilder